Катаєв — прізвище. Відомі носії:
 Катаєв Валентин Петрович (1897—1986) — відомий радянський письменник.
 Катаєв Ілля Євгенович (1939—2009) — радянський і російський композитор, педагог. Син письменника Петрова Євгена Петровича.
 Катаєв Євген Петрович (1903—1942) — справжнє ім'я письменника Петрова Євгена Петровича, співавтора (разом із І. Ільфом) у написанні популярних сатиричних романів «Дванадцять стільців» та «Золоте теля».

Катаєва 
 Катаєва Римма Олександрівна (1938) — радянський і український російськомовний поет та перекладач.

Див. також 
 3608 Катаєв (3608 Kataev) — астероїд головного поясу, відкритий 27 вересня 1978 року.
Прізвища